

Cinema 

 Nick Fury – film del 1998 diretto da Rod Hardy

Arte e intrattenimento 

 Nick Fury – personaggio pubblicato da Marvel Comics
 Nick Fury Jr. – figlio del primo Nick Fury
 Nick Fury (Ultimate Marvel) – personaggio dell'universo Ultimate Marvel
 Nick Fury (Marvel Cinematic Universe) – personaggio del Marvel Cinematic Universe